Luxemburg eller Luxembourg kan syfta på:

 Radio Luxembourg – en reklamfinansierad radiostation som var aktiv åren 1933-1992
 2713 Luxembourg – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Maria av Luxemburg (1304–1324), drottning av Frankrike och Navarra
 Anders Luxemburg (1697-1744), svensk hovnarr och hovdvärg
 Rosa Luxemburg (1871–1919), polsk-tysk socialist och kommunist

Personer med liknande namn
 Christoph Luxenberg (2000-talet), pseudonym för en tyskspråkig islamolog
 Patrick Luxenburg (född 1972), svensk fotbollsspelare

Geografi

Luxemburg
 Luxemburg – ett storhertigdöme och medlemsstat i Europeiska unionen

 Luxemburg (kanton) – kantonen Luxemburg, 
 Luxemburg (stad) – huvudstaden

Luxemburg, historiskt 
 Grevskapet Luxemburg – ett grevskap i Västeuropa under Medeltiden 1059–1353
 Hertigdömet Luxemburg – ett hertigdöme i Västeuropa under slutet av Medeltiden 1353–1482
 Huset Luxemburg – en av de mest betydelsefulla ätterna under medeltiden 1308–1473
 Luxemburgs fästning –  befästningar rund Luxemburgs stad fram till 1867
 Luxembourg (distrikt) – ett tidigare distrikt i Storhertigdömet Luxemburg fram till 2015

Belgien

 Luxembourg (vallonsk provins) – en provins tillhörande den federala regionen Vallonien

USA 

 Luxemburg, Iowa, ort, Dubuque County, 
 Luxemburg, Wisconsin, ort i Kewaunee County, 
 Luxemburg (gruva), New Mexico, Sierra County,

Se även
 Ljuksemburg
 Jardin du Luxembourg – en park i Paris
 Palais du Luxembourg – ett palats i Paris
 Musée du Luxembourg – ett museum i Paris
 Sind Sie der Graf von Luxemburg – en sång